Il Cittadino di Brescia
Il Cittadino (quotidiano di Lodi)
Il Cittadino (quotidiano di Monza)